2002 Голяма награда на Бразилия е 30-о за Голямата награда на Бразилия и трети кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 31 март 2002 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия